Carlo Maluta – ex calciatore e allenatore di calcio italiano
 Michele Maluta – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Rina Maluta – pittrice italiana
 Sean Maluta – wrestler samoano naturalizzato statunitense